Alpes du Sud (en anglais : Southern Alps) peut désigner :
 Alpes du Sud, en France ;
 Alpes du Sud, en Nouvelle-Zélande ;
 Alpes du Sud ou monts Akaishi, au Japon.